Rekonstrukce budov G, H, I v Grand Parc byla rekonstrukce tří panelových domů v lokalitě Grand Parc ve městě Bordeaux. Budovy díky rekonstrukci získaly Cenu Miese van der Rohe za rok 2019, a zabránilo se tak plánovanému zbourání budov. Tento projekt byl vybrán ze 383 nominovaných prací z 38 evropských zemí.

Řešení rekonstrukce 
Rekonstrukce spočívala v odstranění vnějšího obvodového pláště budov s malými okny, a nahrazení celoskleněnými panely se zasouvacími dveřmi. Kolem budov také vznikla přístavba v podobě zvětšení bytu o zasklené lodžie, oddělené panely na místě původního pláště budov. Budovy získaly rekonstrukcí lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Autoři 
Na této rekonstrukci se podíleli architekti: Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal, Frederic Druot a Christophe Hutin.

Reference 

Moderní architektura
Bordeaux